Humboldtiana fullingtoni är en snäckart som beskrevs av Cheatum 1972. Humboldtiana fullingtoni ingår i släktet Humboldtiana och familjen Humboldtianidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fullingtoni